Tutti Fratelli (toneelgezelschap), een toneelgezelschap
Fratelli tutti (encycliek), een encycliek